Dion-Johan Cools, né le  à Kuching, est un footballeur international malaisien. Il évolue au poste d'arrière droit.

Biographie

Jeunes 
Dion Cools commence le football au Tempo Overijse. En 2005, il poursuit sa formation au club d'Oud-Heverlee Louvain. C'est là qu'il tape dans l'œil du RSC Anderlecht. Cools déménage à la capitale, où il devient coéquipier, entre autres, de Charly Musonda Jr. et , avec qui il remporte le championnat des moins de 15 ans. Après une saison, il retourne à Louvain. Il y joue d'abord pour les espoirs avant de passer dans le noyau professionnel.

Oud-Heverlee Louvain 
Le , Cools fait ses débuts en deuxième division sous le maillot d'OHL, dirigé par le coach Ivan Leko. Il dispute son premier match sur le terrain du Racing Mechelen en tant que titulaire. Il devient ensuite une valeur sûre de l'équipe. Après le départ d'Ivan Leko et l'arrivée de Jacky Mathijssen en , il reste dans le onze de départ. En , il prend part au tour final pour monter en première division. Cools ne manque aucune minute du tour final et est promu avec le club louvaniste en Jupiler League.

Club Bruges 
Le , il signe un contrat de quatre saisons avec le Club Bruges KV. Il découvre la Ligue des champions, inscrivant un but face au club grec du Panathinaïkos.

Statistiques

Palmarès 
  Club Bruges KV
 Championnat de Belgique (2)
 Champion : 2016 et 2018
 Vice-champion : 2017
 Supercoupe de Belgique (2)
 Vainqueur : 2016 et 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1996
Naissance à Kuching
Footballeur international malaisien
Footballeur belge
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du SV Zulte Waregem